Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Franaszek – polski literaturoznawca i krytyk literacki
 Mieczysław Franaszek – polski aktor, podróżnik i fotograf
 Piotr Franaszek – polski historyk i działacz społeczny